He Got Game, film de Spike Lee sorti en 1998 ;
 He Got Game, album studio de Public Enemy, bande originale du film homonyme sorti en 1998.